El ZTE Z MAX PRO es un dispositivo con Android presentado por ZTE en julio del 2016, el cual explicó que el dispositivo estaría exclusivamente para la compañía MetroPCS, este dispositivo es considerado, por su tamaño, como una Phablet, con un tamaño de 5.99 pulgadas, además de un procesador Snapdragon 615 de 8 núcleos a 1.5 GHZ. y su costó es de 89 dólares, un precio muy bajo para su buena calidad.

Dispositivos Android